Salleri bezeichnet mehrere Orte in Nepal:

 Salleri (Dailekh), VDC im Distrikt Dailekh
 Salleri (Panchthar), VDC im Distrikt Panchthar
 Salleri (Solukhumbu), Distrikthauptort und ehemaliges VDC im Distrikt Solukhumbu, jetzt Teil der Stadt Dudhkunda
 ein ehemaliges VDC im Distrikt Okhaldhunga, jetzt Teil der Stadt Siddhicharan